Serrapilheira pode se referir a:

 Serrapilheira: restos de vegetação, como folhas, ramos, caules e cascas de frutos em diferentes estágios de decomposição que formam uma cobertura sobre o solo de uma floresta
 Instituto Serrapilheira: instituto fomento à ciência básica no Brasil
 Serapilheira (pano): tecido grosseiro

Desambiguação